Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2021 года проводился в городе Пинероло с 16 января по 17 октября 2021 в два этапа: групповой этап с 16 января по 7 марта 2021 и этап плей-офф с 16 по 17 октября 2021.

Этап плей-офф, который должен был проводиться в марте или апреле 2021, был отложен из-за пандемии COVID-19.

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Чемпионом стала команда Team Fireblock Mixed (скип Marco Onnis). Серебряные медали завоевала команда Team Draghi 4Fun (скип Giovanni Marten Perolino). Бронзовыми призёрами стала команда Milano Curling Mixed (скип Alice Gaudenzi).

Формат турнира 
Сначала команды в одной группе участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: сначала в четвертьфиналах 1-е место играет со 2-м местом («четвертьфинал-1»; победитель выходит прямо в финал) и 3-е место с 4-м местом («четвертьфинал-2»), затем в полуфинале встречаются проигравший в «четвертьфинале-1» и победитель «четвертьфинала-2», победитель полуфинала выходит в финал, проигравший в матч за 3-е место против проигравшего в «четвертьфинале-2».

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 16 октября, 14:00

«1-я команда против 2-й»

«3-я команда против 4-й»

Полуфинал. 16 октября, 18:00

Матч за 3-е место. 17 октября, 10:30

Финал. 17 октября, 10:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2021

2021
Спорт в Италии в 2021 году
Спортивные соревнования в Пинероло
Январь 2021 года
Февраль 2021 года
Март 2021 года
Октябрь 2021 года